

Astronomia
 4161 Amasis – asteroide della fascia principale

Persone
Amasis – faraone della XXVI dinastia egizia
Pittore di Amasis – ceramografo attico del VI secolo a.C.

Zoologia
Rhodogastria amasis – lepidottero appartenente alla famiglia Erebidae